

Patronyme 

 Pascal Quintin (1960-), navigateur français ;
 Éric Quintin (1967-), joueur français de handball ;
 Jean-François Quintin (1969-), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Quintin, commune française des Côtes-d'Armor.

Prénom